Józef Wolny – polski działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm Krajowy Galicji, malarz
 Józef Wolny – polski dziennikarz
 Józef Wolny – polski artysta fotograf